COPE kan avse:

 COPE – ett föräldrastödsprogram som har utarbetats i Kanada, se Community Parent Education Program
 Cope – ett sydafrikanskt, politiskt parti grundat 2008, se Congress of the People (parti)